Беконсфилд () — многозначный термин.

 Беконсфилд — рыночный город в районе Саут-Бакс, графство Бакингемшир, Англия, Великобритания.
 Беконсфилд — пригород Мельбурна, штат Виктория, Австралия. 
  — пригород на острове Монреаль, Квебек, Канада.